Příjmení Rogers nosí více osobností:

 Amerie Rogers (* 1980) – americká zpěvačka a skladatelka
 Annie Rogers (1856–1937) – britská klasická filoložka a propagátorka vzdělávání žen
 Carl Rogers (1902–1987) – americký psycholog, psychoterapeut a vysokoškolský pedagog
 Doug Rogers (1941–2020) – kanadský zápasník – judista
 Ginger Rogersová (1911–1995) – americká herečka a tanečnice
 Chester Rogers (* 1994) – hráč amerického fotbalu
 Jimmy Rogers (1924–1997) – chicagský bluesový zpěvák, kytarista a hráč na harmoniku
 Kenny Rogers (1938–2020) – americký country zpěvák
 Maggie Rogers (* 1994) – americká zpěvačka, skladatelka a producentka nahrávek
 Michael Rogers (* 1979) – australský cyklista
 Michelle Rogersová (* 1976) – britská judistka
 Mick Rogers (Michael Oldroyd; * 1946) – britský zpěvák a kytarista
 Mimi Rogers (* 1956) – americká herečka
 Richard Rogers (1933–2021) – britský architekt
 Robert Rogers (1731–1795) – důstojník britské koloniální armády v Americe
 Roy Rogers (1911–1998) – americký zpěvák, kytarista a herec
 Samuel Rogers (1763–1855) – anglický básník a mecenáš
 Shelby Rogersová (* 1992) – americká profesionální tenistka
 Shorty Rogers (Milton Rajonsky; 1924–1994) – americký jazzový trumpetista
 Thurlow Rogers (* 1960) – americký závodník v silniční cyklistice
 Wayne Rogers (1933–2015) – americký herec
 William P. Rogers (1913–2001) – americký politik
 Woodes Rogers (1679–1732) – anglický kapitán, korzár a později i první královský guvernér Baham

Fiktivní 
 Steve Rogers (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava v rámci filmové série Marvel Cinematic Universe
 Captain America – fiktivní postava z komiksů společnosti Marvel Comics

Externí odkazy